Борис Мироманов: Мироманов, Борис Борисович — российский легкоатлет, телеведущий.
 Мироманов, Борис Васильевич (род. 1945) — советский и российский тренер, судья, тележурналист.